Dingo Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Dingo Creek (Bogie River), Nebenfluss des Bogie River in Queensland
 Dingo Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Clarke River) in Queensland
 Dingo Creek (Bundey River), Nebenfluss des Suttor River im Northern Territory
 Dingo Creek (Edmund River), Nebenfluss des Edmund River in Western Australia
 Dingo Creek (Fish River), Nebenfluss des Fish River (Nicholson River) in Queensland
 Dingo Creek (Langdon River), Nebenfluss des Langdon River (Gilbert River) in Queensland
 Dingo Creek (Manning River), Nebenfluss des  Manning River in New South Wales
 Dingo Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland
 Dingo Creek (Talga River), Nebenfluss des Talga River in Western Australia
 Dingo Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland